Герцог де Ихар — испанский наследственный титул, созданный королем Фердинандом Католиком 16 апреля 1483 года для Хуана Фернандеса де Ихара (ок. 1419—1491), сеньора баронства Ихар.

В 1599 года испанская корона подтвердила герцогский титул за Хуаном Франсиско Фернандесом де Ихаром, 4-м графом де Бельчите (1550—1614), потомком Хуана Фернандеса де Ихара, 1-го герцога де Ихара.

16 марта 1718 года король Испании Филипп V пожаловал титул гранда Исидро Франсиско де Сильве, 7-му герцогу де Ихар, 7-му герцога де Альяга, 7-му герцогу де Лесера.

В течение почти 400 лет герцоги Ихар также носили титулы герцогов де Альяга и де Лесера.

Название герцогского титула происходит от названия города Ихар в провинции Теруэль (автономное сообщество Арагон).

Герцоги де Ихар

Генеалогическое древо 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;"></div>

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de Híjar

Герцоги Испании
Гранды Испании